La désignation de Bayer Phi Ceti (φ Cet / φ Ceti) est partagée par quatre étoiles de la constellation de la Baleine :

 φ Ceti (17 Ceti) est une géante du red clump ;
 φ Ceti (19 Ceti) est une naine jaune-blanc de type F7V ;
 φ Ceti (22 Ceti) est une géante rouge ;
 φ Ceti (23 Ceti) est une géante jaune de type G8III.

En astronomie arabe traditionnelle, elles formaient l'astérisme dAl Nithām.
Dans un mémorandum technique édité par la NASA en 1971, le Reduced Star Catalog Containing 537 Named Stars, les étoiles de cet astérisme sont ordonnées numériquement. Ainsi φ Ceti porte le nom de Al Nitham I, φ Ceti Al Nitham II, φ Ceti Al Nitham III et φ Ceti Al Nitham IV.

En astronomie chinoise, φ Ceti et φ Ceti faisaient partie de l'astérisme de Tianhun (en chinois , ), qui représente une porcherie céleste.

Notes et références 

Constellation de la Baleine
Homonymie stellaire
Ceti, Phi